Andrea Gracis (1960) – ex cestista e dirigente sportivo italiano
 Ettore Gracis (1915-1992) – direttore d'orchestra, compositore e docente italiano
 Paolo Gracis (1951) – ex cestista italiano